Énglish — английское слово, в переводе означающее «английский». Может ссылаться на:

 English— язык англичан.
 RT English — российский телеканал, ведущий вещание на английском языке.
 English Class TV Channel — образовательный телеканал для тех, кто изучает английский язык.
 Preliminary English Test, Key English Test, Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English — экзамены по английскому языку разного уровня сложности.
 Paul Hunter English Open — пригласительный снукерный турнир.
 Simple English — Википедия на упрощённом английском языке.
 Alex English — Александр Инглиш, американский профессиональный баскетболист.
 English Rose — английские розы, группа сортов роз.
 American English — Американский английский, американский вариант английского языка.